За́втра — многозначное слово.

 Завтра — наречие, указывающее на следующий день.
 «Завтра» — российская еженедельная газета.
 «Завтра» — международный фестиваль современного кино.
 «Завтра» — документальный фильм режиссёра Андрея Грязева об арт-группе «Война».
 «Завтра» — телесериал Романа Волобуева.
 «» — серия новелл  австралийского писателя .